Poggio ai Grilli ima više značenja:
 Poggio ai Grilli, Firenze
 Poggio Ai Grilli, Livorno